Louis Grignon, un général de la Révolution française (1748 – 1825).
 Louis Grignon, un écrivain français (1830 – 1891).